Antirreeleccionismo puede referirse a:
 Opositor al reeleccionismo o favorable al anticontinuismo;
 Perteneciente o simpatizante del Partido Nacional Antirreeleccionista.